La Saison 2005-2006 de la LAH est la  de la Ligue américaine de hockey. Vingt-sept équipes disputent  chacune dans la saison régulière à l'issue de laquelle seize d'entre elles se rencontrent pour gagner la Coupe Calder. Les Bears de Hershey sont couronnés champions en battant les Admirals de Milwaukee en six parties.

Pour célébrer son , la ligue annonce le  les premiers nominés de son tout nouveau temple de la renommée. Au nombre de sept, il se nomment Johnny Bower, Jack Butterfield, Jody Gage, Fredrick Glover, Willie Marshall, Frank Mathers et Eddie Shore.

Changements de franchises 
Les Mighty Ducks de Cincinnati suspendent leurs opérations et sont mis en sommeil.
Les Road Runners d'Edmonton suspendent leurs opérations et sont mis en sommeil.
Les Grizzlies de l'Utah suspendent leurs opérations et sont mis en sommeil.
Les Flames de Saint-Jean qui étaient en sommeil, renaissent en tant que Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha dans la division Ouest.
Les Panthers de Louisville qui étaient en sommeil, renaissent en tant que Stars de l'Iowa dans la division Ouest.
Les Maple Leafs de Saint-Jean déménagent à Toronto devenant les Marlies de Toronto.
Les IceCats de Worcester déménagent à Peoria devenant les Rivermen de Peoria dans la division Ouest.
Les River Rats d'Albany passent de la division Est à la division Atlantic.
Les Griffins de Grand Rapids passent de la division Ouest à la division Nord.

Saison régulière

Classement

Association de l'Est

Association de l'Ouest

Meilleurs pointeurs

Meilleurs gardiens de but

Match des étoiles 
Le  Match des étoiles de la LAH a lieu le  au MTS Centre à Winnipeg dans la province du Manitoba. L'équipe du Canada bat l'équipe associée des américains et du reste du monde sur le score de  à 4. Le concours d'habiletés est également gagné par les canadiens sur le score de 21 à 12.

Séries éliminatoires de la Coupe Calder

Trophées

Trophées collectifs

Trophées individuels

Références 

Saison de la LAH
LAH